Мерхавия () — название нескольких населённых пунктов в исторической Палестине и современном Израиле:
 Мерхавия — еврейское кооперативное поселение, существовавшее в Изреельской долине с 1911 по 1918 год.
 Мерхавия — мошав в Изреельской долине, основанный в 1924 году.
 Мерхавия — кибуц в Изреельской долине, основанный в 1929 году.
 Мерхавия — район Западного Иерусалима.